Glycine (aminozuur), onder andere een neurotransmitter.
Glycine (geslacht), waartoe onder andere soja behoort.
Sojaboon, Glycine max.